Ruské příjmení Kameněv () nosí více osob:

Lev Kameněv (1883–1936) – sovětský politik a spisovatel
Sergej Kameněv (1881–1936) – ruský a sovětský velitel
Vladislav Kameněv (* 1996) – ruský lední hokejista

Ruská příjmení